Bernard Ebbers (1941-2020), homme d'affaires américain.
Denny Ebbers (1974-2015), judoka néerlandais.
Marius Ebbers (1978-), footballeur allemand.